From There to Eternity è una VHS, degli Iron Maiden, pubblicata nel 1992 negli Stati uniti. Non è altro che una versione aggiornata al 1992 della precedente The First Ten Years: The Videos, uscita nel resto del mondo nel 1990. Contiene vari videoclip e filmati di esibizioni live. Il titolo è chiaramente ispirato alla canzone From Here to Eternity, presente nell'album Fear of the Dark.

Tracce